Курбаев — фамилия. Известные носители:
 Курбаев, Афанасий Афанасьевич (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Курбаев, Николай Алексеевич (род. 1953) — советский самбист и дзюдоист.